Jay, qui désigne en anglais beaucoup d'oiseaux appelés geai, peut faire référence à des noms de lieux, à des personnalités, et à divers noms dérivés.

Toponymie 

 comté de Jay, comté de l'Indiana aux États-Unis d'Amérique ;
 Jay (Floride) ;
 Jay (Maine) ;
 Jay (New York) ;
 Jay (Oklahoma) ;
 Jay (Vermont) ;
 Township de Jay (Minnesota) ;
 Township de Jay (Pennsylvanie).

Personnalités

Patronyme 

 Aimé Jaÿ (1839-1881), ingénieur et explorateur français ;
 Alexis Jay(1949-), travailleur social et universitaire britannique ;
 Allan Jay (1931-), escrimeur britannique ;
 Alphonse-François Marie Jaÿ (1789-1871), architecte français ;
 Anjali Jay (1975-), actrice anglo-indienne ;
 Annie Jay (1957-), romancière française ;
 Antoine Jay (1770-1854), homme de lettres, journaliste, historien et homme politique français ;
 Charles Jay (1911-1988), compositeur et pédagogue français ;
 Charles Jay (1960-), homme politique américain ;
 Claude Jay (1504-1552), prêtre jésuite savoyard, un des fondateurs de la Compagnie de Jésus ;
 Ernest Jay, nom de scène de Ernest Joseph Alberge (1893-1957), acteur britannique ;
 Françoise Jay (1959-), romancière française ; 
 Frédéric Jay (1976-), footballeur français ;
 Jean-Claude Jay, acteur français ;
 Jean Jay (1743-1807), pasteur calviniste français ;
 Jeremy Jay (19?-), chanteur-compositeur américain ;
 Jimmy Jay (1971-), producteur et DJ de hip-hop français ;
 John Jay (1745-1829), homme politique, révolutionnaire, diplomate et juriste américain ;
  (1808-1891), médecin et conchyliologiste américain ;
 John Zaïbo Jay, animateur de télévision ivoirien ;
 Jon Jay (1985-), joueur de baseball américain ;
 Karla Jay (1947-), universitaire américaine ;
 Louis-Joseph Jay (1755-1836), professeur de dessin, fondateur du Musée de Grenoble ;
 Madeleine Jay (1990-), actrice australienne ;
 Marie-Louise Jaÿ (1838-1925), femme d'affaires française, cofondatrice de La Samaritaine et philanthrope ;
 Olivier Jay (1958-), conseiller en communication ;
 Renaud Jay (1991-), fondeur français ;
 Ricky Jay (1948-2018), acteur, scénariste et magicien américain ;
 Salim Jay (1951-), auteur franco-marocain ;
 Sylvia Jay (1947-), femme d'affaires britannique ;
 Stéphane Jay (1853-1917), maire de Grenoble ;
 Tony Jay (1935-2006), acteur britannique;
 Vincent Jay (1985-), biathlète français.

Pseudonyme 

 Charlotte Jay (1919-1996), autrice australienne de roman policier ;
 Alexis Jay, Luther Jay et Dave Jay, les premiers noms de scène de David Bowie
 Ernest Jay, nom de scène de Ernest Joseph Alberge (1893-1957), acteur britannique ;
 Jay (1979-), chanteur français, membre des groupes Poetic Lover et Vigon Bamy Jay ;
 Jay-Z (1969-), rappeur et entrepreneur américain ;
 Jam Master Jay (1965-2002), fondateur et DJ du groupe américain de hip hop Run-DMC ;
 Jazzy Jay (1961-), disc jokey et producteur américain de hip-hop.

Prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : le prénom Jay.

Surnom 
 Jay surnom souvent donné aux personnes s'appelant « Jason ».

Personnage fictif 
 Jay, personnage de l'émission Classe des Titans ;
 Jay & Silent Bob, deux personnages du Viewaskew Universe, un monde créé par Kevin Smith ;
 Dee Jay, personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter ;
 Three Jays, nom anglais des héros de la série pour la jeunesse Ji, Ja, Jo.

Sport 
 Blue Jays de Toronto, équipe de baseball canadienne.

Musique 
 Jay, album de l'artiste taïwanais Jay Chou ;
 Blue Jay Way, chanson des Beatles ;
 Vee Jay, ancienne maison de disques de Chicago.
 Jay style, DJ originaire de Suisse

Cinéma et Télévision 

 Jay et Bob contre-attaquent (Jay and Silent Bob Strike Back), film américain de Kevin Smith sorti en 2001 ;
 Jay Jay le Petit Avion, série télévisée américaine d'animation

Voir aussi 
 

Patronyme français
Patronyme anglais
Pseudonyme
Surnom
Prénom américain